The American Cross é uma banda formada em Los Angeles, Estados Unidos, em 1990.contém vários músicos de bandas e músicos que cantam solo ou dupla.

Membros Atuais 
 Bob Dylan - voz, guitarra e baixo
 Peter Buck - guitarra
 Greg Allman - guitarra
 Brian Setzer - guitarra(guest aparence)
 Jimmy Page - baixo
 Robert Plant - vocais e teclados
 Mikey Joyce - bateria

Membros Não Convidados 
 Shania Twain - vocais
 Roger Waters - guitarra
 Jaco Pastorius - baixo
 Johnny Marr - guitarra
 Flea - baixo
 Phil Collins - bateria
 Stone Gossard - guitarra
 Nuno Bettencourt - guitarra
 Murphy Karges - bateria
 Rodney Sheppard - violão
 Krist Novoselic - baixo

Membros Antigos 
 Mike Joyce - bateria
 Neil Young - guitarra